Чемпионат Колумбии по футболу 1979 — 32-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Матчи за победу в Апертуре 

|}

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Плуфинальные группы

Группа А

Группа В

Финальная группа

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1979 на RSSSF

1979
Футбол в Южной Америке в 1979 году
1979 год в Колумбии